3 miejscowości w Polsce: 
 Olszewice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Inowrocław 
 Olszewice – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Sławno 
 Olszewice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Kałuszyn